Axel Rydin kan syfta på:

* Axel Rydin (1865–1935), svensk ämbetsman
 Axel Rydin (1887–1971), svensk seglare